Кристиа̀н Клавиѐ () е френски актьор и продуцент.

Биография 
Клавие завършва Института за политически изследвания в Париж, след което започва актьорската си кариера в театралната комедийна трупа „Льо Сплендид“. Зaедно с нея той участва в множество филми, най-успешни сред които са Les Bronzés font du ski (1979) и Le Père Noël est une ordure (1982). Кристиан Клавие получава международна известност с филма Les Visiteurs (1993), в който играе ролята на средновековен селянин, попаднал в съвременното общество.

След успеха на Les Visiteurs Клавие участва в негового продължение (Les Visiteurs 2: Les Couloirs du temps; 1998) и в американската му адаптация (Les Visiteurs en Amérique; 2001), както и в други високобюджетни филми като Astérix et Obélix contre César (1999) и Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre (2002). Той играе и няколко драматични роли в телевизията, сред които на Тенардие в „Клетниците“ (Les Misérables; 2000) и на Наполеон I в биографичен филм. Кристиан Клавие е и продуцент на някои от тези филми.

Филмография

Актьор

Продуцент

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Парижани